Арнштам — фамилия.

Известные носители 
 Арнштам, Александр Мартынович (1880—1969) — российский, советский, немецкий, французский художник.
 Арнштам, Жорж (1907—1993) — французский монтажёр кино.
 Арнштам, Игорь Александрович (1911—1993) — немецкий, французский художник.
 Арнштам, Кирилл Александрович (1919—2020) — немецкий и французский художник.
 Арнштам, Лео Оскарович (1905—1979) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Арнштам, Пьер-Анри — французский журналист, мэр коммуны Вильреаль.